Ur kan henvise til flere artikler:

 Ur – et apparat som viser tiden
 Ur (geologi) – en sten- eller grusdynge ved et bjergs fod
 Ur (oldtidsby) – en oldtidsby i Mesopotamien
 Royal Game of Ur – spil fundet i oldtidsbyen Ur.
 Ur (kontinent) – jordens formodede første kontinent
 Ur- – et præfiks der betyder "først", "ældst" eller "original"; f.eks urnordisk, urokse og urskov
 Ur, Pyrénées-Orientales – en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig

Se også
 Runealfabet – hvor runen  kaldes ur